peut faire référence à :
 Touche de verrouillage des majuscules (en anglais ), touche sur un clavier d'ordinateur
 Caps Lock, album du groupe capsule sorti en 2013